Нижче наведено список 46 муніципалітетів провінції Пескара. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Пескара